Kebur (Merapi Barat), een plaats in Indonesië
Kebur (Tiang Pumpung Kepungut), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing